Битва под Кольно произошла 10 июля 1794 года во время польского восстания под руководством Тадеуша Костюшко.

История 
Прусский генерал Генрих Иоганн Гюнтер, имевший под своим начальством 750 солдат, выступил маршем из Козла на р. Писа на город Щучин. Когда 9 июля Гюнтер получил донесение о нахождении в Кольно польского отряда полковника Валентина Квасьневского, он решил его атаковать. Ночью пруссаки напал на Кольно, где находилось 1450 польских солдат.

Пруссаки атаковали польские позиции через дамбу на р. Лабна. Польские пехотинцы отразили атаку противника. Около 10 часов утра генерал Гюнтер приказал прекратить бой и умертвить всех польских пленников, после чего отступил на город Пиш. Отряд В. Квасьневского отступил в Борково.

Источники 
 Andrzej Zahorski, Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej. Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego, Zeszyt dziesiąty, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1960.
 Bolesław Twardowski: Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794. Poznań: Księgarnia Katolicka, 1894.
 Mała Encyklopedia Wojskowa, 1967, Wydanie I.

Восстание Костюшко
Сражения в Польше
Сражения Пруссии
Сражения 1794 года
Июль 1794 года